Cerviniopsis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1903. Cerviniopsis ingår i familjen Cerviniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Cerviniopsis